Eagle Aviation steht für:

 Eagle Aviation (Deutschland), deutsche Fluggesellschaft
 Eagle Aviation, ein früherer Name von British Eagle International Airlines, britische Fluggesellschaft